O Colégio Diocesano de Itumbiara é uma instituição tradiocional na formação educacional da sociedade itumbiarense.
Com uma tradição de mais de 50 anos na educação, o colégio originalmente formador de "moças" é hoje uma instituição de caráter formador acadêmico que 
Administrado pelas irmãs do Instituto do Sagrado Coração de Jesus, o Diocesano atua não apenas na formação acadêmica, mas também na frente social da cidade. Promovendo ações filantrópicas que tenham uma vertente de formação ética e não apenas assistencialista. Seus projetos anuais incluem:

Projetos Anuais
 Olimpíada de Matemática.
A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma competição que testa o conhecimento de alunos do ensino fundamental a partir da 5° série.
A olimpiada Brasileira de matematica busca estimular o estudo da disciplina e a compreensão multidisciplinar do pensamento matemático no todo.
 Olimpíada de Física.
A olimpíada Brasileira de física é destinada aos alunos do ensino médio e a ultima série do ensino fundamental.
A olimpíada de física busca estimular o interesse dos alunos por física e estimula-los a  carreiras científico-tecnológicas.
 Gincana anual.
A gincana trabalha com os alunos varios assuntos que geram discussoões e busca mostrar para os alunos como eles devem agir frente a situações tais como
preservação ambiental.
valores morais e cívicos.
compreensão textual.
Com culminância em setembro a giscana valores para todos á referencial na interação família escola.
 Comemorações cívicas. 
Estudo do meio.
O estudo do meio é uma atividade extra classe que busca integrar estudantes, cidade e natureza para que a aplicação dos conteúdos específicos seja observada no contexto real. POdendo ocorrer tanto no segundo quanto no primeiro semestre, o estudo do meio busca o desenvolvimento real nas áreas de biologia, física, química entre outra disciplinas. Por meio deste estudo o colégio buscou rever sua história e verificou a importância do prédio azul com janelas em vitrô típico da artitetura neoclássica.

Situado a Rua Paranaíba, o prédio é uma retomada da arquitetura neoclássica com traços de inspiração religiosa.

Histórico de diretoras
Desde a sua criação até os dias de hoje o Colégio Diocesano teve treze diretores:
Ir. Efigênia Peixoto (1960-1970),
Mª Aparecida A. da Silva (1971-1972),
Ir. Emereciana Della Torre (1972-1973),
Ir. Mº Jósé Nogueira (1974-1978),
Ir. Cassiana Pace (1979-1988),
Ir. Celinda da S. Caranaíba (1989-1995),
Ir. Fátima Moraes (1996),
Mª da Conceição (1997),
Ir. Acácia Regina (1998-2001),
Ir. Graziela (2001-2003),
Ir. Carmen (2004-2009),
Elza (2010),
Valéria Machado Bugatti (Irmãs da Ressurreição) (2011-presente).

The Annual Diocesano Best Teacher Awards
2000 - Nilo Ribeiro (Química)
2001 - Maria Auxiliadora (Biologia)
2002 - Suzete (Língua Portuguesa)
2003 - Suzete (Língua Portuguesa)
2004 - Dª Maria das Graças (Matemática) e Wellington Vieira (Matemática) [Co-Winners]
2005 - José Ferreira (Física)
2006 - Genivaldo Douglas (História) NOTA: 10
2007 - Fabrício (Biologia)
2008 - Nilo Ribeiro (Física)
2012 - Nilo Ribeiro (Física) e Eduardo (Física) NOTA: 10
2012 - Mauro (Biologia) NOTA: 10
2012 - Sérgio (Matemática) NOTA: 10
2019 - Janette (Língua Portuguesa)
2019 - Genivaldo Douglas (História)

"Garota Diocesano"
2007 - Vanessa Pereira(aluna do 3º Ano na época)

Educação em Itumbiara